

França 
Circuito Paul Ricard — autódromo francês também chamado Circuito de Le Castellet

Comunas 
Castellet — em Vaucluse
Castellet-lès-Sausses — nos Alpes da Alta Provença
Le Castellet (Var) — na Provence-Alpes-Côte d'Azur
Le Castellet (Alpes da Alta Provença)

Municípios da Catalunha, Espanha 
Castellet i la Gornal
Sant Vicenç de Castellet

Desambiguações de topônimos